A 11 118-as számú mellékút egy rövid, körülbelül 1,2 kilométer hosszú országos közút-szakasz a Pest megyei Budakalász külterületén. Főleg turisztikai szerepe van, mert ezen az úton közelíthető meg a budakalászi bányató-rendszer területén kialakított üdülőközpont („Lupa-tó”), valamint a Lupa-szigetre vezető kishajójárat kikötője.

A 11-es főútból ágazik ki, annak budakalászi felüljárójánál, keleti irányban, ugyanott indul nyugat felé az 1111-es út is, amely a Pilis és a Visegrádi-hegység között kanyarogva egészen Esztergomig vezet.

Főként mezőgazdasági területek között vezet Budakalász Duna-parti üdülőterülete felé, közben elhalad a Budakalászi Kemotaxonómiai Arborétum Természetvédelmi Terület, a (gyógynövénykutató intézet létesítményei) mellett is. Keresztezi a Budapest–Szentendre-kerékpárút nyomvonalát, itt lehet letérni a Lupa-tó felé is. A Duna sétánynál ér véget.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 2.

Jegyzetek

11118
Budakalász